Okręty US Navy o nazwie USS "Elfin":
 Pierwszy  był kanonierką. W służbie od lutego 1864 do pożaru w listopadzie 1864.
 Drugi  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.

Zobacz też

Elfin